Ніколь Арендт і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Нанні де Вільєрс і Аннабел Еллвуд 6–4, 7–6 (7–2).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ніколь Арендт /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
 Чанда Рубін /  Сандрін Тестю (1-ше коло)
 Лізель Горн /  Паола Суарес (1-ше коло)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (чвертьфінал)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
Обидві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

  Жофія Губачі /  Тетяна Перебийніс (2-ге коло)
  Евелін Фаут /  Петра Мандула (2-ге коло)

Кваліфікувалися 

 ' Дая Беданова /  Іноуе Харука

 Сітка 
 NB: У перших двох колах застосовано альтернативну систему підрахунку очок.

Посилання 
 Canberra International 2001 Doubles Draw

Парний розряд